Unloved – gruppo musicale statunitense
 Unloved – film del 2001 diretto Kunitoshi Manda
 Non amato (Unloved) – episodio della prima stagione di Law & Order: UK

Pagine correlate 
 The Unloved